La Llena (Alpens), mas al terme municipal d'Alpens (Osona) 
 La Llena (Castellar de la Ribera), masia al municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 La Llena (Lladurs), entitat de població al municipi de Lladurs (Solsonès)
 la Llena (Montmajor)

 La Llena (Tivissa), serra al municipi de Tivissa, a la comarca de la Ribera d'Ebre

 Carena de la Llena, serra al municipi d'Alpens (Osona)
 Serra la Llena, serra al municipi d'Ulldemolins (el Priorat)
 Serra de la Llena, serra a cavall de les comarques de les Garrigues, Priorat i Conca de Barberà

Vegeu també la pàgina de desambiguació Llena